The Football Factory (roman)
 The Football Factory (film), film gebaseerd op de gelijknamige roman